Grand steht für:
 gröberer Sand, siehe Sand#Grand
 bayerische und österreichische Bezeichnung für einen Trog (Behälter)
 Grand (Kino), Kino in Stockholm
 Grand (Vosges), Gemeinde im Département Vosges, Frankreich
 Grand (Skat), Solospiel beim Skat
 Grand Production, Medienunternehmen, Serbien, meist Grand genannt

Grand ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas von Grand-Ry (1837–1903), deutscher Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Anselm Grand (1913–1976), österreichischer Maler, Musiker und Widerstandskämpfer
 Arnaud Grand (* 1990), Schweizer Cyclocrossfahrer
 Catherine Grand (Madame Talleyrand-Périgord, Princesse de Bénévent; 1762–1834), französische Mätresse
 Cédric Grand (* 1976), Schweizer Leichtathlet, Bobsportler, Bodybuilder
 Giorgio Grand (* 1954), italienischer Pornofilmregisseur
 Gundy Grand (* 1951), deutsche Schauspielerin
 Jakob Grand (1646–1691), italienischer Anatom

 Jens Grand (um 1260–1327), dänischer Politiker und Dompropst
 Maria Grand (* 1992), Schweizer Jazzmusikerin
 Murray Grand (1919–2007), US-amerikanischer Pianist und Songwriter
 Pierre le Grand (16./17. Jh.), französischer Pirat
 Rabea Grand (* 1984), Schweizer Skirennfahrerin
 Steve Grand (* 1958), britischer Unternehmer
 Steve Grand (Musiker) (* 1990), US-amerikanischer Musiker und Songwriter
 Toni Grand (1935–2005), französischer Bildhauer
 Zoé De Grand Maison (* 1995), kanadische Schauspielerin in Film und Fernsehen

Siehe auch:
 Le Grand
 Grand County
 Grand Prix
 Grand Slam (Begriffsklärung)
 Grand Township
 Grand Valley
 Grande (Begriffsklärung)
 Granden
 Grandt
 Grant